Zhurong (mythologie), een figuur uit de Chinese mythologie
 Zhurong (rover), een Marsrover (rijdende robot), vernoemd naar de mythologische figuur